Wahibre (ägyptisch), auch Wah-ib-Re usw. steht für:

 Psammetich I.
 Apries